Osoby o tym nazwisku:
 Anton Dombrowski – rosyjski dziennikarz, publicysta, pisarz 
 Eugen Dombrowski – warmiński historyk i nauczyciel  
 Jan Dombrowski – polski bobsleista, saneczkarz
 Joe Dombrowski – amerykański kolarz szosowy
 Lutz Dombrowski – wschodnioniemiecki lekkoatleta